Министър-председателят на Чад оглавява правителството на страната. Постът е създаден по време на военното правителство на Феликс Малум.

Списък с министър-председатели